Hemilepistus är ett släkte av kräftdjur. Hemilepistus ingår i familjen Trachelipodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Hemilepistus